Le Sonnet 68 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : THus is his cheeke the map of daies out-worne,
When beauty liu'd and dy'ed as flowers do now,
Before thee baſtard ſignes of faire were borne,
Or durſt inhabit on a liuing brow:
Before the goulden treſſes of the dead,
The right of ſepulchers,were ſhorne away,
To liue a ſcond life on ſecond head,
Ere beauties dead fleece made another gay:
In him thoſe holy antique howers are ſeene,
Without all ornament,it ſelfe and true,
Making no ſummer of an others greene,
Robbing no ould to dreſſe his beauty new,
   And him as for a map doth Nature ſtore,
   To ſhew faulſe Art what beauty was of yore.

Notes et références

Liens externes

068